Richard Moncure est un nom pouvant désigner:

 (1805-1882), homme politique américain en Virginie
 (1872-1937), homme politique américain en Virginie

Voir aussi

Moncure, Richard